John Aston ist der Name folgender Personen:

* John Aston senior (1921–2003), englischer Fußballspieler
 John Aston junior (* 1947), englischer Fußballspieler